Amphitrides gracilis är en ringmaskart som först beskrevs av Grube 1860.  Amphitrides gracilis ingår i släktet Amphitrides och familjen Terebellidae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gracilis